Duvnjak ist der Familienname folgender Personen:

 Ante Duvnjak (* 1956), jugoslawischer Fußballspieler
 Danilo Duvnjak (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Domagoj Duvnjak (* 1988), kroatischer Handballspieler
 Luka Duvnjak (* 1999), kroatischer Fußballspieler
 Tomislav Duvnjak (* 2003), kroatischer Fußballspieler